Суле́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на південний захід від Парижа, 75 км на північ від Орлеана, 11 км на північний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 180 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 471,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сулер на сайті французького Національного інституту географії
 Сулер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сулер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сулер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сулер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар